Jardine Matheson (1832-) - in oorsprong Britse handelsonderneming in Azië
Richard Matheson (1926-) - Amerikaans schrijver van fantasy, horror en sciencefiction
Tim Matheson (1947-) - artiestennaam van de Amerikaanse acteur Timothy Lewis
Hans Matheson (1975-) - Schots acteur

Johann Mattheson (1681-1764) - Duits musicus en componist van en schrijver over barokmuziek

 Matteson, een plaats in de Amerikaanse deelstaat Illinois
 Rich Matteson (1929-1993), Amerikaans jazzmusicus

Schotse achternaam